Old Spey Bridge steht für:

 Old Spey Bridge (Fochabers), Moray
 Old Spey Bridge (Speybridge), Highland
 Old Spey Bridge (Newtonmore), Highland